Armadura - Vestimenta utilizada para a proteção pessoal.
Armadura (música) - Notação da pauta musical.

Desambiguação